

Carriera

Club
Ha esordito nel 2010 in prima squadra dove ha collezionato 14 presenze e nel 2011 si è trasferito in prestito allo Slovan Bratislava.

Collegamenti esterni